Padang Bulan (Kotanopan), een plaats in Indonesië
Padang Bulan (Senapelan), een plaats in Indonesië
Padang Bulan (Jejawi), een plaats in Indonesië
Padang Bulan (Rantau Utara), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing